Сунита Рао (; родилась 27 октября 1985 года в Джерси-Сити, США) — индийская теннисистка; победительница восьми турниров ITF в парном разряде; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2001); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2000).

Общая информация 
Сунита — одна из двух детей Савитри и Манохара Рао; её брата зовут Ману. Отец родился и вырос в Индии, но позже, из-за особенностей своего бизнеса, вынужден был переехать в США.

Индийка в теннисе с пяти лет. На корте она предпочитает совершать активные атакующие действия, находясь около задней линии. Лучший удар — бэкхенд, любимое покрытие — хард.

Сунита владеет каннадой и английским языком.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Теннисисты Индии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года